Jean Vignaud (1775-1826), artiste peintre français ;
 Jean Vignaud (1875-1962), écrivain français.